Příjmení Jirout nosí více významných osobností:

 Jan Jirout (1912–2001) – český lékař
 Jiří Jirout (1953–2000) – československý motocyklový závodník
 Josef Jirout (1890–1938) – český sociálně demokratický redaktor a novinář
 Radim Jirout (* 1971) – český politik

podobné
 Jiroutek